Halowe Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Lekkoatletyce 2019 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 16 lutego w Ataköy Atletizm Salonu w Stambule.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Turcji
2019Hala
2019 w Turcji
Zawody sportowe w Stambule